Млинці — страва, що виготовляється з рідкого тіста на гарячій сковороді на розігрітому жирі
 Млинці — село, Тернопільська область, Козівський район, Городищенська сільська рада